Nebela griseola ist eine Schalenamöbe aus der Gattung Nebela. Sie wird im Deutschen auch als Graue Schüppchen-Schalenamöbe bezeichnet. Die Art kommt in Torfmoosen vor.

Merkmale 
Nebela griseola ist 70 bis 100 Mikrometer groß. Die Struktur der Schale ist verdeckt, da sie vollständig mit einem Belag aus grauen Steinchen bedeckt ist. Der Rand des Mundes ist gewulstet.

Einzelnachweis 

Tubulineen
Tubulinea